Pinios – rzeka w Tesalii
 Pinios – rzeka w Elidzie
 Pinios – gmina w Grecji Zachodniej
 Penejos – grecki bóg wielu rzek, syn Okeanosa i Tetydy